Маркявичюс () — литовская фамилия. Женские формы этой фамилии: Маркявичене (замужняя женщина) и Маркявичюте (девичья фамилия). Известные носители:

 Маркявичюс, Видас (1963—1992) — советский и литовский боксёр.
 Маркявичюс, Казис (1905—1980) — литовско-американский боксёр, шахматист.
 Мяркявичуте, Вилия (1961) — советская и литовская футболистка.